

Osoby o nazwisku Kuchta 
 Artur Kuchta (1965-1999) – polski skoczek spadochronowy
 Zygfryd Kuchta (ur. 1944) – zawodnik i trener
 Bartłomiej Kuchta (ur. 1971) – polski tenisista i trener tenisa
 Rafał Kuchta (ur. 1980) – polski narciarz
 Rafał Kuchta (ur. 1986) – polski pływak
 Tacciana Kuchta (ur. 1990) – białoruska wioślarka

Inne znaczenia 
 Kuchta – jezioro na Pojezierzu Dobiegniewskim